Дюрбан () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Дюрбан () — коммуна во Франции, департамент Ло
 Дюрбан-Корбьер () — коммуна во Франции, департамент Од
 Дюрбан-сюр-Ариз () — коммуна во Франции, департамент Арьеж